That's Life (nummer), muzieknummer van Dean Kay en Kelly Gordon, vooral bekend in de versie van Frank Sinatra uit 1966
 That's Life (album), album van Frank Sinatra met bovenstaand nummer
 That's Life (televisieserie uit 1968), Amerikaanse televisieserie uit 1968
 That's Life (televisieserie uit 1998), Amerikaanse televisieserie uit 1998
 That's Life (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2000
 Een BBC-programma waarop Ook dat nog! gebaseerd is